John Mackenzie – calciatore scozzese
John Mackenzie – regista scozzese
John Mackenzie – velista britannico